Dastich ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Dastich (1835–1870), österreichischer Schriftsteller 
 Lea Johanna Dastich (* 2000), deutsche Eiskunstläuferin